Ruta 49 o carretera 49 es la denominación de varias rutas/carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 49, en la Provincia de Buenos Aires.

Colombia 
 Ruta Nacional 49.

España 
 PR-HU 49, en la provincia de Huesca, Aragón.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 49.
 Ruta Estatal de California 49.
 Ruta de Illinois 49.

Ruta 049